Ineke ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Ineke-Timmermans (1919–1958), niederländische Schwimmerin
 Eric Ineke (* 1947), niederländischer Musiker